En botanique, Ambrette est le nom de trois plantes :

 dans le genre Abelmoschus (famille des Malvaceae), voyez Abelmoschus moschatus.
 dans le genre Centaurea (famille des Asteraceae), voyez centaurée jacée (Centaurea jacea).
 dans le genre Amberboa (famille des Asteraceae), voyez Amberboa moschata.

En zoologie (malacologie), Ambrette est le nom de plusieurs mollusques gastéropodes de la famille des Succineidae, nommés ainsi pour la couleur de leur coquille pouvant rappeler l'ambre:

 l'ambrette terrestre (Succinella oblonga)
 l'ambrette des sables (Quickella arenaria)
 l'ambrette amphibie (Succinea putris)
 l'ambrette élégante (Oxyloma elegans)
 l'ambrette des marais (Oxyloma sarsii)

Flore (nom vernaculaire)
Asteraceae
Malvaceae
Nom de plante ambigu
Succineidae